Иерони́м Ива́нович Кра́узе (Карл Иероним Теодор Краузе, ; 1845—1909) — российский медик, ботаник, исследователь природных ресурсов, медицинской традиции, видный общественный деятель.

Биография 
Согласно Келмчевской евангелической церковной книге прусский подданный Карл Иероним Теодор Краузе родился 19 января 1845 года в Литве — в селении Цытовяну Россиенского уезда Ковенской губернии в семье кузнеца Иогана Краузе и Эмы, урождённой Франк.

В 1855—1860 годах И. Краузе учился в Ковенской гимназии. Родным языком И. Краузе был немецкий язык. Его знания по закону Божию, русскому языку, арифметике, физике, естественной истории, латинскому языку, черчению и чистописанию были оценены на «хорошо»; как «достаточное» оценили его познания по всеобщей истории и географии, алгебре и геометрии, а также французскому языку.

С сентября 1862 года И. Краузе стал учеником Ново-Мясницкой вольной аптеки Франца Кельчевского в Москве на Моховой. Параллельно работе в аптеке, в 1864—1865 годах Краузе посещал школу Московского фармацевтического общества, а осенью 1865 года после испытаний в Московском университете получил звание аптекарского помощника, что позволило ему в 1866 году поступить лаборантом в аптеку Карла Келлера на Старо-Мясницкой улице. В 1868 году он получил звание провизора.

И. Краузе увлекался ботаникой, и был известен своим собранным им гербарием московской флоры. В 1868 году за работу о медоносных растениях Иероним Краузе был награждён Большой серебряной медалью Императорского Русского общества акклиматизации растений и животных. В 1869 году Краузе был избран действительным членом Императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете (ИОЛЕАЭ).

Будучи студентом университета, И. И. Краузе был привлечен купцом М. А. Хлудовым к изучению производительных сил Русского Туркестана, в том числе и к исследованию открытого в Кокандском ханстве нефтяных месторождений («Майли-сай») близ Намангана.

Работа И. Краузе показалась чем-то подозрительной местным властям, поэтому его арестовали и как ханского пленника около полугода продержали в горном кишлаке. Благодаря вмешательству туркестанского генерал-губернатора К. П. фон Кауфмана И. Краузе был из плена освобожден.

В 1870 году в Туркестан прибыл Иероним Краузе и начинает работать аптекарем в Туркестанском крае, собирал и изучал полезные растения региона.

С его именем связано появление в крае первого кинематографа.

В 1871 году Туркестанский отдел ИОЛЕАЭ по предложению Краузе решил устроить в Ташкенте «опытный сад для разведки местных дикорастущих растений, которые могли бы войти в садоводство или составляли бы интерес для ботанических садов» . Такой акклиматизационный сад был заложен на одном из участков при доме самого генерал-губернатора, где стараниями Краузе посадили около 300 видов дикорастущих растений с гор и других мест, большая часть которых принялась и стала гордостью хозяина. Парк этот хорошо известен ташкентцам — он до сих пор находится на левом берегу Анхора, прямо за зданием Сената Олий Мажлиса, перед мостом через канал.

По поручению генерал-губернатора, которому в 1871 году было присвоено почётное звание председателя Туркестанского отдела ИОЛЕАЭ, Краузе в 1871—1872 годах занимался собиранием коллекций для Туркестанского отдела первой Московской политехнической выставки (1872) и участвовал в составлении его каталога, за что в августе 1872 года был удостоен Большой золотой и серебряной медалями ИОЛЕАЭ.

В качестве ботаника И. И. Краузе принимал участие в русском походе 1873 года на Хиву, который осуществлялся под общим командованием туркестанского генерал-губернатора, генерала К. П. Кауфмана.
Этот исторический факт нашел отражение в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона в разделе «Азия, материк», а именно «…По случаю русского похода в Хиву 1873 весьма много было сделано для ближайшего знакомства с пройденными местами А. Л. Куном, которого сопровождали зоолог Богданов и ботаник Краузе, Скобелевым (в Усть-Урте и в туркменской степи), Каульбарсом (в дельте Амударьи и старом русле Оксуса), Стебницким и Сиверсом; далее, Бакером и Кене-Гиллем в области между Сеистаном и Каспийским морем; Гольдшмидом, Поллоком, Бланфордом и Белльо в пограничных областях Персии и Белуджистана….».

 
И. И. Краузе открыл в Ташкенте ряд аптек. Так Соборная аптека (ныне ул. Сайилгох), была открыта 25 января 1880 года, Махрамская аптека (угол проспектов Ш.Рашидова и Узбекистанского) была открыта 1 ноября 1905 года, после 1917 года эта аптека стала Центральной аптекой города.

И. И. Краузе, помимо предпринимательской деятельности, был организатором первой краевой химической лаборатории в Ташкенте для проверки санитарных норм в производимой продукции.

В числе наиболее дальновидных европейских медиков, стремившихся, не ломая коренным образом устои местной медицины, выделять из опыта народной медицины рациональное зерно, И. И. Краузе изучал и обобщал опыт местной народной медицины Туркестана. Он постоянно общался с местными туземными врачами — табибами, собирая и используя их опыт в своей фармацевтической практике.

И. И. Краузе умер 8 августа (21 августа по Новому стилю) 1909 года и был похоронен на Боткинском кладбище в городе Ташкенте.

Общественная, предпринимательская и благотворительная деятельность 
Коллеги отметили неустанную деятельность Краузе избранием его действительным членом Петербургского и почетным членом Московского фармацевтических обществ.

И. И. Краузе безвозмездно помогал медикаментами на крупные суммы ташкентскому детскому приюту, а кроме того в разное время был гласным Ташкентской городской думы, попечителем городской больницы, членом общества «Патронат», одним из директоров Сыр-Дарьинского областного попечительского комитета о тюрьмах, основателем детского сада фребелевского типа, активным участником музыкального общества, членом правления Ташкентского отделения Общества востоковедения и одним из инициаторов создания Туркестанского отдела Российского общества садоводства и т. д.

В 1872 году И. И. Краузе основал первый маслобойный завод европейского типа в Туркестане, дававший в год до 30 тысяч пудов хлопкового масла и наладил его экспорт во внутренние губернии. Оно использовалось в консервной промышленности; часть его шла на производство олифы и мыла. Краузе выпускал масло ореховое, кунжутное, маковое, подсолнечное, льняное и даже — дынное.

И. И. Краузе участвовал в работе Туркестанского кружка любителей археологии, работал на раскопках на Тойтепе в конце 90-х годов XIX века, а также являлся одним из инициаторов создания музея в Ташкенте, передал в музей многие свои личные коллекции.

В октябре 1877 году на общем собрании лютеран Ташкента был избран церковный Совет Ташкентской евангелическо-лютеранской общины. По инициативе Оренбургского евангелическо-лютеранского проповедника К. Г. Фрюауфа в этот Совет вошли: надворный советник Р. П. Пфеннинг, коллежский асессор В. Лойтнер, почетный гражданин И. И. Краузе, купец 2-й гильдии почетный гражданин М. Р. Келлер. Президентом Совета стал статский советник, чиновник по дипломатической части, уважаемый в Ташкенте и в среднеазиатских ханствах А. А. Вейнсберг. В 1899 году на деньги И. И. Краузе по проекту архитектора А. Л. Бенуа лютеране Ташкента построили кирху, которая функционирует и по настоящее время.

В 1878 году в Ташкенте введено в действие положение о местном самоуправлении, была создана городская дума, и в городской управе служили: А. А. Гитнер, И. И. Краузе, Ф. П. Литер, Э. Э. Марген-рот, Г. М. Гейслер, B.C. Гейцельман.

В 1892 году Туркестанский отдел Российского общества садоводства высоко оценил заслуги И. И. Краузе в области прикладного растениеводства в Туркестане.

Научные заслуги Краузе-ботаника высоко были оценились современниками: по инициативе русских и иностранных ученых его именем были названы обнаруженные им некоторые новые виды туркестанской флоры (Cousinia krauseana, Festuca krausei, Conerelvus krauseanus, Tulipa krauseana и ряд других).

Другим важным направлением исследований природных ресурсов Туркестанского края стало для Краузе изучение минеральных источников.

Множество немецких имен можно найти среди тех, кто стоял у истоков разработки и добычи нефти в Туркестане, в том числе и И. И. Краузе.

В знаменитом ташкентском дворце великого князя Николая Константиновича И. И. Краузе разбил прекрасный сад.

В 1905 г. краевая общественность торжественно отметила 35-летие пребывания И. Краузе в Ташкенте. Он был назван в публикациях «одним из достойнейших туркестанцев».

И. И. Краузе принимал активное участие в создании Туркестанского сельскохозяйственного общества и в Туркестанской юбилейной выставки 1909 года. Современниками отмечалось высокое качество представленных И. И. Краузе на выставке масел, особенно: орехового, хлопкового, абрикосового (из косточек) и миндального.

Награды 

 Орден святого Станислава 3 степени с мечами за отличие в Хивинском походе в делах с неприятелем 1873;
 Орден святой Анны 3 степени за особые труды во время заведования городской аптекой;
 Орден святого Станислава 2 Степени за труды засвидетельствованные Министерством Государственного Имущества;
 Орден святой Анны 2 степени за труды по тюремному ведомству;
 Орден святого Владимира 4 степени за полезные труды и отличия на сельскохозяйственном поприще;
 Орден Золотой Бухарской восходящей звезды за содействие по устройству Бухарского отдела на юбилейной выставке в г. Ташкент в 1890 году;
 Большой именной медалью от Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете за ученые заслуги;
 Большой серебряной медалью Президента Грейга за ряд сделанных полезных сообщений в общих собраниях «Туркестанского отдела Императорского Российского общества Любителей Садоводчества»;
 Медаль «За Хивинский поход»;
 Серебряная медаль «За походы в Средней Азии 1853—1895 гг.»;
 Большой золотой медалью за труды по устройству Политехнической выставки в Москве;
 Большой серебряной медалью за труды по устройству Политехнической выставки в Москве;
 Медаль «В память коронации Императора Николая II»;
 Медаль «За труды по первой всеобщей переписи населения»;
 Знак Общества Красного креста.

Более того были присуждены на различных выставках за экспонаты:
2 Почетных отзыва;
2 Большие золотые медали;
5 Малых золотых медалей;
11 Больших серебряных медалей;
12 Малых серебряных медалей;
10 Бронзовых медалей и 6 Похвальных грамот.

И. И. Краузе имел чин Статского советника.

После смерти ему был установлен в Ташкенте памятник.

Семья 

Жена:
 Екатерина Матвеевна Краузе (Халина).
 Екатерина Матвеевна Краузе в течение ряда лет возглавляла Ташкентский отдел Туркестанского благотворительного товарищества, в котором работала вместе с Ф. М. Керенским — главным инспектором народных училищ Туркестанского края.

Дети:
 Борис Иеронимович Краузе (27 апреля 1879 — ?);
 Сергей Иеронимович Краузе (03 сентября 1884—1938) (расстрелян в марте — апреле, похоронен в Ленинграде);
 Надежда Иеронимовна Краузе (02 сентября 1881 — ?);
 Нина Иеронимовна Краузе (20 января 1886 — ?);
 Николай Иеронимович Краузе (03 июля 1887 — 13 февраля 1950) — известный хирург, преподаватель, профессор (похоронен в Саратове);
 Вера Иеронимовна Коротова (Краузе) (20 апреля 1893 — ?).

Названы в честь Краузе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

и многие другие

Печатные труды 
 Каталог Туркестанского отдела Политехнической выставки / Сост. М. И. Бродовским, Д. Л. Ивановым, И. И. Краузе, А. П. Федченко, О. А. Федченко. М. : Унив. тип., 1872
 Краузе И. И. Туземные и русские маслобойные заводы в Ташкенте. //Русский Туркестан. -Вып.2. Статьи по этнографии, технике, сельскому хозяйству и естественной истории. /Под ред. В. Н. Троцкого. — М. 1872. — С. 203—204.
 Краузе И. И. Заметки о красильном искусстве туземцев // Русский Туркестан. Ташкент, 1872. Вып. 2.
 Краузе И. И. О косметических средствах туземцев Туркестанского края, 1873
 Краузе И. И. О нефтяных источниках близ Намангана в Кокандском ханстве // Русский Туркестан: Сборник, изданный по поводу Политехнической выставки / Под ред. Н. А. Маева и В. Н. Троцкого. Вып. 2. М.; СПб, 1872 (далее — РТ); Туркестанский сборник сочинений и статей, относящихся до Средней Азии вообще Туркестанского края в особенности / Сост. В. И. Межов. Т. 57. С. 179—182; Т. 60. С. 441—446 .
 Доклад Краузе Заметки о медицинских и некоторых промышленных растениях в Средней Азии (Научные общества Туркестана. С. 94).
 Краузе И. И. Заметки о винокуренном производстве в Ташкенте (Т. 81. С. 161).
 Краузе И. И. О хивинском земледелии, — ИИРГО, т. X, 1874, № 1, стр. 40 — 46.

Примечания

Литература 
 
 Сорокина М. Ю. Туркестанский пленник // Природа. 2005. № 8. С. 91-96
 Диаспора немцев Узбекистана в диалоге культур. (Под ред. к.э.н. В. А. Ивонина). Ташкент, 2010 г.
 Т. В. КОТЮКОВА «О ВКЛАДЕ ВЫХОДЦЕВ ИЗ СТРАН ЗАПАДНОЙ, ЦЕНТРАЛЬНОЙ И СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ В НАУЧНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ТУРКЕСТАНА В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.» http://www.izvestia.komisc.ru/Archive/i04/kotyukova.pdf
Marina Yu. Sorokina, Irina V. Rhou Doktor Hieronimus Krause und die Volksmedizin im russischen Turkestan in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts // Kaestner I., Pfrepper R. (Hgg.) "... so ist die Naturwissenschaft das wahre internationale Band der Völker". Wissenschaftsbeziehungen in Medizin und Naturwissenschaften zwischen Deutschland und dem Russischen Reich im 18. und 19. Jahrhundert - Vorträge der Symposiums vom 11. und 12. September 2003 am Karl-Sudhoff-Institut für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaftchen. Aachen: Shaker Verlag, 2004. S. 101-112

Ботаники по алфавиту
Ботаники Российской империи
Медики Российской империи
Участники Среднеазиатских походов
Участники Хивинского похода 1873 года
Почётные граждане Ташкента
Похороненные на Боткинском кладбище Ташкента